Sondre Ringen (ur. 9 października 1996) – norweski skoczek narciarski, reprezentant klubu Bækkelagets SK. Medalista mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
W cyklu FIS Cup zadebiutował w sierpniu 2015 w Szczyrku, zajmując miejsca w czwartej dziesiątce. Pierwszy punkt tych zawodów zdobył w lipcu 2016 na tej samej skoczni, zajmując 30. miejsce. W marcu 2017 w Zakopanem wystąpił w Pucharze Kontynentalnym, w debiucie zdobywając punkty – zajął wówczas 18. pozycję.

W grudniu 2017 zwyciężył w konkursie FIS Cupu rozgrywanym w Notodden. 7 stycznia 2018 w Titisee-Neustadt zajął trzecie miejsce w konkursie Pucharu Kontynentalnego. Na podium tego cyklu w sezonie 2017/2018 stawał również w styczniu w Sapporo i w marcu w Renie, zajmując w obu przypadkach 2. pozycję. 9 marca 2018 bez powodzenia startował w kwalifikacjach do zawodów Pucharu Świata w Oslo w ramach Raw Air 2018. 13 marca 2018 w swoim debiucie w konkursie głównym zdobył pierwsze w karierze punkty cyklu, zajmując 22. lokatę w zawodach w Lillehammer.

W sezonie 2018/2019 w Pucharze Kontynentalnym najwyżej klasyfikowany był na 4. miejscu w ramach jego letniej edycji oraz na 9. pozycji zimą. W sezonie 2019/2020 raz stanął na podium Pucharu Kontynentalnego, w grudniu 2019 zajmując 2. miejsce w Vikersund. Również raz zdobył punkty Pucharu Świata: grudniowe zawody w Engelbergu ukończył na 28. lokacie.

W sezonie 2020/2021 ponownie raz stanął na podium zawodów Pucharu Kontynentalnego, zajmując 3. miejsce w konkursie w Willingen w lutym 2021. W sezonie 2021/2022 trzy razy kończył zawody Pucharu Kontynentalnego w pierwszej trójce, w tym raz zwyciężył – w grudniu 2021 w Engelbergu. W Pucharze Świata najwyżej klasyfikowany był na 36. pozycji.

Na Mistrzostwach Norwegii 2020 zdobył srebrny medal indywidualnie na skoczni dużej.

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Raw Air

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2022

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu sezonu 2022/2023

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Letniego Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Letniego Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2022

Puchar Beskidów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu 
stan po zakończeniu sezonu 2022/2023

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Norwescy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1996